Пилетас има више значења:

 Пилетас (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пилетас, Ел Дерамадеро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пилетас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пилетас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пилетас (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику